Reinthaler ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Reinthaler (* 1950), österreichischer Kapellmeister, Organist und Komponist
 Balduin Reinthaler (1901–1969), österreichischer Maler
 Carl Martin Reinthaler (1822–1896), deutscher Komponist
 Christian Reinthaler, österreichischer Skispringer

 Johann Carl Reinthaler (* ?; † vor 1744 in Weimar), deutscher Maler, Schaffenszeit 1728–1744
 Ludwig Reinthaler (* 1952), österreichischer Rechtsextremist
 Max Reinthaler (* 1995), italienischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Reinthaller
 Rheintaler
 Reinthal